Furacão Odile (2014) foi um furacão de Categoria 4 que afetou Baja California e partes do Sudoeste dos Estados Unidos.

O nome Odile foi dado a quatro ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste:

 Furacão Odile (1984) - furacão de categoria 2 que desembarcou a noroeste de Zihuatanejo e matou 21 pessoas
 Furacão Odile (1990) - um poderoso furacão de categoria 4 que não ameaçou terra
 Tempestade tropical Odile (2008) - tempestade tropical que seguiu paralelamente à costa pacífica do México e a América Central

Depois da tempestade de 2014, o nome Odile foi retirado e substituído por Odalys para a temporada de 2020.
 Tempestade tropical Odalys (2020), ficou ao largo no mar